Funk House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Funk House (Jennings, Louisiana), NRHP-ID 93000267
 Funk House (Olympia, Washington), NRHP-ID 87000691